Hong Hyun-mok  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur sud-coréen entamant sa carrière professionnelle avec le Anyang Halla en 2009-2010. Il aida son équipe à remporter le championnat lors de cette première saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||3 ||4 ||7 ||12 ||9 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||32 ||0 ||1 ||1 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 ||Anyang Halla ||Asia League ||26 ||0 ||5 ||5 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2012-2013 ||High1 ||Asia League ||36 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Daemyung Sangmu ||Asia League ||37 ||1 ||10||11 ||18 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2014-2015 || Daemyung Sangmu ||Asia League ||45 ||5 ||17 ||22 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || High1 ||Asia League ||48 ||1 ||5 ||6 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || High1 ||Asia League ||29 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2007 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 4 || 1 || 3 || 4 || 0 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|2010 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en avril 1986
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Anyang Halla
Joueur du High1
Défenseur de hockey sur glace